

Aziende 
 Chorus Communications – azienda di comunicazioni irlandese
 Chorus Limited – azienda di telecomunicazioni neozelandese

Cinema 
 Chorus – film del 1975 diretto da Mrinal Sen
 Chorus – film del 2015 diretto da François Delisle

Musica 
 Chorus – effetto elettronico per strumenti musicali elettrificati o elettronici
 Chorus – album di Eberhard Weber del 1985
 Chorus – album degli Erasure del 1991
 Chorus – album dei Flying Saucer Attack del 1996
 Chorus – singolo degli Erasure del 1991

Fisica 
 Aural chorus – fenomeno elettromagnetico naturale che si verifica spesso durante le aurore polari
 Dawn chorus – fenomeno elettromagnetico naturale che si verifica spesso all'alba

Altro 
 Chorus – rivista giapponese, oggi chiamata Cocohana
 Chorus – genere di gasteropodi della famiglia Muricidae
 Chorus – serie televisiva francese del 1978-1981
 Hyundai Chorus – minibus della Hyundai